Stor-Grästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Grästjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (2,6 ha)
Stor-Grästjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (60,7 ha)
Stor-Grästjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (4,12 ha)

Se även
Grästjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn